Taoca pode referir-se a:
 Peixes:
 Baiacu-cofre (Lactophrys trigonus) (ou ostracião)
 Baiacu-de-chifre (Lactophrys tricornis)
 Insetos:
Formiga-correição
Aves:
Formicarius analis (também conhecida como pinto-do-mato)

Desambiguação
Desambiguações de animais